Веринська сільська рада
 Веринський дуб — ботанічна пам'ятка природи
 Веринський Завод — станція.